Plaats in Indonesië
 Teluk Bakau (Kuala Kampar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
 Teluk Bakau (Gunung Kijang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel